Лос-Сантос-де-Маймона ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафра-Рио-Бодион. Занимает площадь 109,02 км². Население — 8242 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса